Michael "Mike" Amadio, född 13 maj 1996, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Los Angeles Kings i National Hockey League (NHL) och spelar för deras primära samarbetspartner Ontario Reign i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat på lägre nivå för Brampton/North Bay Battalion i Ontario Hockey League (OHL).

Amadio draftades i tredje rundan i 2014 års draft av Los Angeles Kings som 90:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Michael Amadio NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Mike Amadio (b.1996) hockey statistics and profile at hockeydb.com

Spelare i Los Angeles Kings
Spelare i Ontario Reign (2015–)
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Spelare i North Bay Battalion
Spelare i Brampton Battalion
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Sault Ste. Marie, Ontario
Levande personer
Födda 1996
Män
Spelare valda av Los Angeles Kings i NHL Entry Draft